Gastein Ladies — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в июле в Бадгастайне (Австрия) на грунтовых кортах. С 2009 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Летний грунтовый турнир, проходящий под эгидой WTA, проводится в Австрии с начала 1970-х. За это время турнир принимали корты теннисных клубов в Кицбюэле, Брегенце, Вене, Штирии, Пёрчах-ам-Вёртер-Зе и Клагенфурте. Соревнования в Бадгастайне проводятся с 2007 года. Сроки проведения турнира — в июле, параллельно или перед началом первых турниров на харде, подготовительных к US Open — накладывали свои ограничения на состав участников. В австрийском турнире, как правило, принимали участие теннисистки, остро нуждающиеся в наборе очков в рейтинг, накануне объявления заявочного листа основы одиночного турнира американского турнира Большого шлема.

 Победители и финалисты
За первые семь лет истории одиночного турнира ни одна теннисистка не смогла выйти в финал более одного раза, в парном турнире лишь двум теннисисткам удавалось выходить в финал более раза: Луция Градецкая играла в финале пять раз подряд (2007-11) и все пять раз победила, а Андреа Главачкова сыграла в финале дважды и также оба раза победила. Первой двукратной участницей титульного матча одиночного турнира стала Андреа Петкович: в 2014 году, как и за пять лет до этого она завершила финал победой. Среди участниц титульного матча турнира отметились три представительницы Австрии — две из них добились этого достижения в одиночном турнире: Ивонн Мойсбургер пробилась в финал турниров 2007 и 2013 годов, выиграв второй из них, Патриция Майр-Ахлайтнер — в финал турнира 2011 года, а Сандра Клеменшиц — в финал парного турнира-2013. Клеменшиц при этом стала первой австрийской теннисисткой, побеждавшей в Бадгастайне в парном разряде, а Мойсбургер — в одиночном. Лишь Юлии Гёргес удавалось выигрывать турнир в обоих разрядах.

Финалы разных лет

См. также 
 Открытый чемпионат Австрии среди мужчин

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA